Hermann Mylius ist der Name folgender Personen:

* Hermann Mylius von Gnadenfeld (1603–1657), deutscher Diplomat
 Hermann Mylius (Ingenieur), (1916–1989), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Hermann Mylius (Richter) († 1907), Direktor der kgl. Bibliothek Posen